Хмура () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хмура, Александр Алексеевич (1923—1970) — советский педагог, публицист.
 Хмура, Габриэль (1946—2020) — израильский дирижёр, преподаватель.
 Хмура, Януш (? — 2014) — польский учёный в области горного дела.